Домар-ан-Понтьё:

 Домар-ан-Понтьё — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен.
 Домар-ан-Понтьё — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.